Jan Krudowski (1882–1940) – kapitan Wojska Polskiego, brat Stefana i Mariana 
 Józef Krudowski (1881–1943) – kompozytor, dyrygent, pedagog muzyczny
 Stefan Marceli Krudowski (1890–1940) – podpułkownik lekarz Wojska Polskiego
 Marian Krudowski (1892–1953) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Zygmunt Krudowski (ur. 1894) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego